Delivering the Black — десятый студийный альбом немецкой хеви/пауэр-метал-группы Primal Fear. Альбом был выпущен 22 января 2014 года в Японии, 24 января в Европе и 28 января в США. Альбом был записан в House of Music studios Винтербах, Германия.

Список композиций

Участники записи 
 Ральф Шиперс — вокал, подпевки
 Магнус Карлссон — гитара, клавишные
 Алекс Байродт — гитара
 Мэт Синнер — бас-гитара, бэк-вокал, вокал
 Рэнди Блэк — барабаны

Лив Кристин — подпевки на «Born With a Broken Heart»

Продюсер — Мэт Синнер

Микширование и мастеринг — Jacob Hansen

Смикшировано на студии Hansen, Дания

Записано на студии House Of Music, Германия

Инженер записи — Acim Koehler, ассистент — Sinja Mueller

Сопродюсер музыки Магнус Карлссон

Спродюсер вокальных партий — Ральф Шиперс

Дополнительная запись на студиях Stuntguitar Music, Fear Studios, Level 10

Обложка и буклет — Jobert Mello

Фото — Alex Kuehr

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Primal Fear
Альбомы Frontiers Records